Les Moutiers kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Moutiers-sur-le-Lay, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Moutiers-sous-Chantemerle, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Moutiers-les-Mauxfaits, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Les Moutiers-en-Cinglais, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Les Moutiers-en-Auge, departementet Calvados i regionen Normandie,